Кампо Треинта и Уно има више значења:

 Кампо Треинта и Уно (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Треинта и Уно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Треинта и Уно, Амплијасион Треинта и Уно (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику